Eva Persson kan syfta på:

En skådespelare, se Eva Persson (skådespelare)
En direktör, se Eva Persson (direktör)
En utställningsproducent, se Eva Persson (utställningsproducent)